Ка́рл Саксо́нський ()
Карл Саксонський (1752–1781) — саксонський принц.
Карл Саксонсько-Мейнінгенський (1754–1782) — герцог Саксонсько-Мейнінгенський.
Карл-Август Саксонський (1757–1828) — герцог Саксонсько-Веймарсько-Айзенахський.
Карл-Бернард Саксонський (1792–1862) — принц Саксонсько-Веймарсько-Айзенахський.
Карл-Едвард Саксонський (1818–1901) — герцог Саксонсько-Веймарсько-Айзенахський.
Карл-Олександр Саксонський (1884–1954) — герцог Саксонсько-Кобурзький і Готський.
Карл-Фрідріх Саксонський (1783–1853) — герцог Саксонсько-Веймарсько-Айзенахський.
Карл-Християн Саксонський (1733–1796) — саксонський принц, герцог Курляндії і Семигалії.